Сухопутные войска Армении () — один из видов вооружённых сил Армении, предназначенный для ведения боевых действий преимущественно на суше.

Структура и состав 
Сухопутные войска Армении включают пять армейских корпусов (АК). Занято в сухопутных войсках на 2021 год — 41.850 человек.

 . Штаб — Горис. Имеет в составе 2 мотострелковых полка, танковый, разведывательный, ремонтно-восстановительный батальоны.
 . Штаб — . Имеет в составе 2 мотострелковых полка, лёгкий пехотный полк, танковый и разведывательный батальоны, артиллерийский дивизион.
 . Штаб — Ванадзор. Имеет в составе 4 мотострелковых полка, танковый, связи, ремонтно-восстановительный и разведывательный батальоны, реактивный и артиллерийский дивизионы.
 . Штаб — Ехегнадзор. Имеет в составе 4 мотострелковых полка, самоходный артиллерийский дивизион, батальон связи.
 . Штаб — Нубарашен. Имеет в составе 2 укрепрайона и мотострелковый полк.

Кроме того, в состав сухопутных войск Армении входят:
 ракетная, артиллерийская, спецназа, зенитная ракетная, радиотехническая бригады
 мотострелковый, самоходный артиллерийский, противотанковый артиллерийский, зенитно-ракетный, связи, инженерно-саперный, МТО полки

Сухопутные войска Армении, в основном, используют боевую технику, произведенную в России, СССР и Армении. Перечень вооружения не учитывает военное оснащение Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (больше 300 танков Т-72, по столько же бронемашин и артиллерийских установок) тесно взаимодействующей с Вооружёнными силами Армении.

Вооружение и военная техника

Заём 
Заём выделен сроком на 10 лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года. Ереван использует кредит на финансирование 90 процентов стоимости каждого из контрактов на поставку продукции с расчётами в рублях. Кредит будет использоваться Арменией до 2017 года.Кредитное соглашение предусматривает, что Армения закупит у России пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, ЗРК «Игла-С» и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с транспортно-заряжающими машинами ТЗМ-Т, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, взрыватели B-429Е, снайперские винтовки Драгунова СВД, бронетанковую технику, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Примечания 

Вооружённые силы Армении
Армения